Scheuernstuhl ist 

 der Name einer Brauerei in Kitzingen Kitzinger Scheuernstuhl-Bier

Scheuernstuhl ist der Familienname folgender Personen:

 Hermann Scheuernstuhl (1894–1982), deutscher Bildhauer
 Manuel Scheuernstuhl (* 1999), deutscher Synchronsprecher